Gabriela Feher (serbisch-kyrillisch Габриела Фехер; * 30. Mai 1988) ist eine serbische Tischtennisspielerin. Sie nahm an sechs Europameisterschaften, sieben Weltmeisterschaften und an den Europaspielen 2015 teil.

Karriere 
Bereits in der Jugend verzeichnete Gabriela Feher internationale Erfolge. So wurde sie bei der Jugend-Europameisterschaft 2004 und 2006 Dritte im Doppel mit Szandra Pergel, zudem siegte sie 2006 im Mixed mit Emmanuel Lebesson. Bei der Jugendweltmeisterschaft 2005 wurde sie zusammen mit Zolt Pete Dritter im Mixed.

2013 gewann sie die nationale serbische Meisterschaft der Erwachsenen.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Serbien)
Teilnehmer an den Europaspielen (Serbien)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Serbe
Geboren 1988
Frau